Thomas Dossevi (Chambray-lès-Tours, França, 6 de Março, 1979) é um futebolista profissional do Togo, que atua como atacante.

Carreira 
Dossevi fez parte do elenco da Seleção Togolesa de Futebol na Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Togo
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas de La Berrichonne de Châteauroux
Futebolistas do Stade de Reims
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Football Club de Nantes
Jogadores da Seleção Togolesa de Futebol